Dolen peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Долен) :
Dolen, village bulgare de l'obchtina de Satovtcha, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
Dolen, village bulgare de l'obchtina de Zlatograd, situé dans l'oblast de Smolyan.
 Piet van Dolen, alias Gabber Piet, personnalité de la scène gabber néerlandaise.

Voir aussi 
 Dølen, un hebdomadaire norvégien.